Владимир Николаевич Фуфаев () — советский хоккеист, вратарь. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник горьковского хоккея. В сезоне 1956/57 — игрок «Динамо» Горький. Со следующего сезона — в составе «Торпедо» Горький. Провёл за команду 10 сезонов в чемпионате СССР. Был вторым вратарём после Виктора Коноваленко. Серебряный призёр чемпионата 1960/61. Обладатель Кубка СССР 1960. Финалист Кубка СССР 1961. С сезона 1969/70 играл за команду класса «Б» «Гранит» (Тетюхе).

После завершения карьеры игрока работал егерем в лесничестве. Пропал без вести в тайге.

Примечания

Ссылки 
 https://hockey1946.ru/players/Fufayev_Vladimir_N_1941

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Горький
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Гранит»
Мастера спорта СССР